Florin Anghel poate fi:

 Florin Serghei Anghel, politician român
 Florin Adrian Anghel, fotbalist român